Do baráže Světové skupiny II ve Fed Cupu 2013 sestoupily čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny II – Argentina, Belgie Francie a Ukrajina. Ty se v ní společně utkaly o účast ve Světové skupině II pro rok 2014 se čtyřmi postupujícími z 1. skupin oblastních zón. Polsko a Velká Británie postoupily z evropsko-africké zóny, Kazachstán z asijsko-oceánské zóny a Kanada z americké zóny.

Barážové zápasy

Belgie vs. Polsko

Francie vs. Kazachstán

Argentina vs. Velká Británie

Ukrajina vs. Kanada

Reference 

Fed Cup 2013